Сарахси, ас-Сарахси () — нисба, указывающая на то, что её носитель родом из города Сарахс.
 Аль-Фадль ас-Сарахси (770—818) — визирь Аббасидского халифата в Хорасане.
 Мухаммад ас-Сарахси (ум. 1096) — ханафитский правовед.
  (ум. 899) — персидский путешественник, историк и философ.